Теорема на Хелмхолц може да се отнася за няколко теореми в различни области:
 Теорема на Хелмхолц (математически анализ)
 Теорема на Хелмхолц (механика)
 Теореми на Хелмхолц (механика на флуидите)